Guigues Guiffrey (1497-1545): chevalier français, 
 Georges Guiffrey (1827-1887) : homme de lettres et politique français,
 Jules Guiffrey (1840-1918) : historien de l'art français.
 Jean Guiffrey (1870-1952) : conservateur du département des peintures du musée du Louvre, historien de l'art français